een dwarsvaart; zie Opvaart (kanaal)
 opvarende scheepvaart op een rivier; zie Opvaart (rivier)

Kanalen met de naam Opvaart:
 Opvaart (Dongeradeel), een kanaal langs de Waddenzee in de gemeente Dongeradeel (Friesland)
 Opvaart (Franeker), een kanaal in de gemeente Franekeradeel in Franeker (Friesland)
 Opvaart (Sexbierum), een kanaal in de gemeente Franekeradeel bij Sexbierum (Friesland)
 Opvaart (Súdwest-Fryslân), een kanaal in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)